Friendly Enemies steht für:

 Friendly Enemies (Theaterstück), Theaterstück von Aaron Hoffman and Samuel Shipman (1918)
 Friendly Enemies (1925), Stummfilm von George Melford (1925)
 Friendly Enemies (1942), US-amerikanisches Filmdrama von Allan Dwan (1942)